Frans Kuyper (boekdrukker) (1629-1691), Nederlandse sociniaan en schrijver
 Frans Kuyper (waterpolospeler)